Robert Vinçotte, een Belgisch ingenieur.
Thomas Vinçotte, een Belgisch beeldhouwer.
Vinçotte (bedrijf), een Belgische inspectie- en certificatie-instelling.